August-Bebel-Schule steht für
 August-Bebel-Oberschule (Frankfurt (Oder))
 August-Bebel-Schule (Offenbach am Main)
 ehemaliger Name des Werner-Heisenberg-Gymnasium (Riesa) und des John-Lennon-Gymnasium (Berlin)